Il singolare del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Shūzō Matsuoka che ha battuto in finale Gianluca Pozzi 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Bryan Shelton (primo turno)
 Alex O'Brien (primo turno)
 Robbie Weiss (secondo turno)
 Gianluca Pozzi (finale)

 Shūzō Matsuoka (Campione)
 Cristiano Caratti (quarti di finale)
 Mark Knowles (primo turno)
 Michael Joyce (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 1994